Liste der Baudenkmale in Schönfeld steht für:

 Liste der Baudenkmale in Schönfeld (bei Demmin), Gemeinde Schönfeld, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Schönfeld (Uckermark), Gemeinde Schönfeld, Landkreis Uckermark, Brandenburg